Kaiserhöhe ist der Name von 

 Kaiserhöhe (Ansbach)
 Kaiserhöhe (Wuppertal)  
 Schiller- und Kaiserhöhe, Schutzgebiet in Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Kaiserberg